José Alirio Contreras (1978), ciclista venezuelano.
José Contreras (1971), giocatore di baseball cubano.
José Contreras Arrau (1982), calciatore cileno.
José Contreras Cortés (1977), calciatore cileno.
José Contreras Verna (1994), calciatore venezuelano.
José Manuel Contreras (1986), calciatore guatemalteco.
José Miguel Contreras (1958), imprenditore spagnolo.